Goussainville kan syfta på:

Goussainville, Eure-et-Loir – en kommun i departementet Eure-et-Loir i Frankrike
Goussainville, Val-d'Oise – en kommun i departementet Val-d'Oise i Frankrike